Список аэропортов штата Вайоминг Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Casper
| CPR
| CPR
| KCPR
| Casper/Natrona County International Airport
| PR
| align=right | 78 665 

|- valign=top
| Cheyenne
| CYS
| CYS
| KCYS
| Cheyenne Regional Airport (Jerry Olson Field)
| PR
| align=right | 15 469 

|- valign=top
| Cody
| COD
| COD
| KCOD
| Yellowstone Regional Airport
| PR
| align=right | 28 559 

|- valign=top
| Gillette
| GCC
| GCC
| KGCC
| Gillette-Campbell County Airport
| PR
| align=right | 21 876 

|- valign=top
| Jackson
| JAC
| JAC
| KJAC
| Jackson Hole Airport
| PR
| align=right | 274 031 

|- valign=top
| Laramie
| LAR
| LAR
| KLAR
| Laramie Regional Airport
| PR
| align=right | 10 407 

|- valign=top
| Riverton
| RIW
| RIW
| KRIW
| Riverton Regional Airport
| PR
| align=right | 14 184 

|- valign=top
| Rock Springs
| RKS
| RKS
| KRKS
| Rock Springs - Sweetwater County Airport
| PR
| align=right | 18 435 

|- valign=top
| Sheridan
| SHR
| SHR
| KSHR
| Sheridan County Airport
| PR
| align=right | 13 654 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Worland
| WRL
| WRL
| KWRL
| Worland Municipal Airport
| CS 
| align=right | 2 616 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Afton
| AFO
| AFO
| KAFO
| Afton Municipal Airport
| GA
| align=right | 15 

|- valign=top
| Big Piney / Marbleton
| BPI
| BPI
| KBPI
| Miley Memorial Field (was Big Piney / Marbleton)
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Buffalo
| BYG
| BYG
| KBYG
| Johnson County Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Cowley / Lovell / Byron
| U68
|
|
| North Big Horn County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Dixon
| 9U4
|
|
| Dixon Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Douglas
| DGW
| DGW
| KDGW
| Converse County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Dubois
| U25
|
|
| Dubois Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Evanston
| EVW
| EVW
| KEVW
| Evanston-Uinta County Airport (Burns Field)
| GA
| 

|- valign=top
| Fort Bridger
| FBR
| FBR
| KFBR
| Fort Bridger Airport
| GA
|

|- valign=top
| Greybull
| GEY
| GEY
| KGEY
| South Big Horn County Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Hulett
| W43
|
|
| Hulett Muncipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Kemmerer
| EMM
| EMM
| KEMM
| Kemmerer Municipal Airport
| GA
| align=right | 17 

|- valign=top
| Lander
| LND
| LND
| KLND
| Hunt Field
| GA
| 

|- valign=top
| Lusk
| LSK
| LSK
| KLSK
| Lusk Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Newcastle
| ECS
| ECS
| KECS
| Mondell Field
| GA
|

|- valign=top
| Pine Bluffs
| 82V
|
|
| Pine Bluffs Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Pinedale
| PNA
| 
| KPNA
| Ralph Wenz Field
| GA
| align=right | 68 

|- valign=top
| Powell
| POY
| POY
| KPOY
| Powell Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Rawlins
| RWL
| RWL
| KRWL
| Rawlins Municipal Airport (Harvey Field)
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Saratoga
| SAA
| SAA
| KSAA
| Shively Field
| GA
| align=right | 35 

|- valign=top
| Thermopolis
| THP
| THP
| KTHP
| Hot Springs County-Thermopolis Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Torrington
| TOR
| TOR
| KTOR
| Torrington Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Wheatland
| EAN
| EAN
| KEAN
| Phifer Airfield
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Alpine
| 46U
|
|
| Alpine Airport
|
|

|- valign=top
| Casper
| HAD
| 
| KHAD
| Harford Field
|
|

|- valign=top
| Cokeville
| U06
|
|
| Cokeville Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Glendo
| 76V
|
|
| Thomas Memorial Airport
|
|

|- valign=top
| Green River
| 48U
|
|
| Greater Green River Intergalactic Spaceport
|
|

|- valign=top
| Guernsey
| 7V6
|
|
| Camp Guernsey Airport
|
|

|- valign=top
| Medicine Bow
| 80V
|
|
| Medicine Bow Airport
|
|

|- valign=top
| Shoshoni
| 49U
|
|
| Shoshoni Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Upton
| 83V
|
|
| Upton Municipal Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Cheyenne
| FEW
| FEW
| KFEW
| F. E. Warren Air Force Base
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007-2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

Wyoming Department of Transportation (WYDOT):
 Aeronautics Division
 FlyWyoming.org

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Wyoming - FAA, IATA and ICAO airport codes
 Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Wyoming

 Ссылки 
 Lists of airports in Wyoming:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Вайоминг
Аэропорты